Locust Creek désigne les lieux suivants, aux États-Unis :

 , un cours d'eau de l'Iowa et du Missouri.
 , un cours d'eau du comté de Morgan dans le Missouri.
 , un cours d'eau en Pennsylvanie.
 Locust Creek Township, un ancien township, situé dans le comté de Linn, dans le Missouri.